Guemesia — викопний рід хижих динозаврів з родини абелізаврових. Існував близько 70 млн років тому. Рештки, майже повна черепна коробка, знайдено на території Аргентини. Описано один вид — Guemesia ochoai.

Родова назва Guemesia на честь генерала  (Martin Miguel de Güemes), який захищав північно-західну Аргентину під час війни за незалежність Аргентини. Видова назва ochoai на честь Хав'єра Очоа (Javier Ochoa), працівника музею Регіонального музею «Florentino Ameghino», що відкрив рештки.

Класифікація 
Автори першоопису помістили Guemesia у кладу Brachyrostra:

Примітки 

Абелізаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2022